Le tournoi de tennis de Linz est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1998, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Jana Novotná remporte le simple dames. En finale, elle bat Dominique Monami, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alexandra Fusai et Nathalie Tauziat.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1998
Linz
Sport en Autriche en 1998
Tennis en février 1998
Tennis en mars 1998